

Вестфілд — місто, штат Іллінойс
 Вестфілд — місто, штат Індіана
 Вестфілд — місто, штат Айова
 Вестфілд — місто, штат Мен
 Вестфілд — місто, штат Массачусетс
 Вестфілд — місто, штат Нью-Джерсі
 Вестфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Вестфілд — місто, штат Пенсільванія
 Вестфілд — місто, штат Вермонт
 Вестфілд — місто в окрузі Маркетт, штат Вісконсин
 Вестфілд — місто в окрузі Сок, штат Вісконсин
 Вестфілд — селище, штат Нью-Йорк
 Вестфілд Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсильванія
 Вестфілд — селище, штат Вісконсин